Открытый чемпионат роттердама по теннису 2023 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Роттердаме (Нидерланды) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере более 2 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году 50-й юбилейный турнир состоялся в период с 13 по 19 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 6 февраля 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Таллон Грикспор
  Гийс Броувер
  Тим ван Рейтховен
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Стэн Вавринка
Теннисисты, победившие в квалификации:
 Аслан Карацев
  Микаэль Имер
  Констан Лестьенн
  Грегуар Баррер
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Января 2022
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Таллон Грикспор /  Ботик Ван де Зандсхюлп
  Петрос Циципас /  Стефанос Циципас

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Роттердам
Теннис
Февраль 2023 года
Роттердам